Майсторович () — сербская фамилия. Известные носители:
 Майсторович, Анте (род. 1993) — хорватский футболист, играющий на позиции защитника.
 Майсторович, Дане (1922—1944) — югославский партизан Второй мировой войны, Народный герой Югославии.
 Майсторович, Даниель (род. 1977) — шведский футболист сербского происхождения.
 Майсторович, Милан (род. 2005) — сербский футболист.